A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 2003, denominada oficialmente de Allsvenskan 2003, foi a 79º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Djurgårdens IF que conquistou seu 10º título nacional e se classificou para a Liga dos Campeões da UEFA de 2004-05.

Resultados

Premiação

Público

Artilharia 

2003
2003 no futebol
Desporto na Suécia em 2003